Открытый чемпионат Кореи 2014 — 11-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2014 году турнир прошёл с 15 по 21 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между Открытым чемпионатом США и Финалом тура WTA.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Агнешка Радваньская
 в парном разряде —  Сюй Ифань и  Чжань Цзиньвэй

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала прошлогодняя чемпионка Агнешка Радваньская (№ 5 в мире на тот момент). Польская теннисистка в этом розыгрыше смогла дойти только до четвертьфинала, где проиграла пятому номеру посева Варваре Лепченко. В итоге победу на турнире отпраздновала вторая сеянная Каролина Плишкова, которая в финале обыграла Лепченко. В основных соревнованиях приняли участие две представительницы России: Мария Кириленко, которая пробилась в полуфинал, проиграв там Плишковой и Елизавета Куличкова, которая выбыла уже в первом раунде.

В парном турнире главный приз достался дуэту Лара Арруабаррена и Ирина-Камелия Бегу, переигравшие в финале другую несеянную пару Мона Бартель и Мэнди Минелла. Прошлогодние победительницы Сюй Ифань и Чжань Цзиньвэй не защищали свой титул, однако Чжань приняла участие в соревнованиях в альянсе с Сюй Цзеюй и добралась до полуфинала.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Каролина Плишкова обыграла  Варвару Лепченко со счётом 6-3, 6-7(5), 6-2.
 Плишкова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лепченко сыграла свой дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= А. Радваньская
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= П. Херцог
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ш. Схеперс
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=
| RD1-team04= И.-К. Бегу
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=5

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Н.Р. Хан
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= С.Дж. Чан
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=
| RD1-team07= О. Роговска
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= В. Лепченко
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М. Рыбарикова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ф. Скьявоне
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= М. Минелла
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Я. Викмайер
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= К. Макхейл
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л. Арруабаррена
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= М. Бартел
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= К. Гарсия
| RD1-score16-1=63
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= А. Радваньская
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ш. Схеперс
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Н.Р. Хан
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= В. Лепченко
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М. Рыбарикова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Я. Викмайер
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= К. Макхейл
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= М. Бартел
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=3

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= А. Радваньская
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= В. Лепченко
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= М. Рыбарикова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=0r
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= К. Макхейл
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= В. Лепченко
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=7
| RD4-seed02=
| RD4-team02= К. Макхейл
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=65
}}

 Секция 2 

 Финал 

 Парный турнир 
  Лара Арруабаррена /  Ирина-Камелия Бегу''' обыграли  Мону Бартель /  Мэнди Минеллу со счётом 6-3, 6-3.
 Арруабаррена выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бегу выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2014 года
2014